Antonieta est un prénom féminin portugais diminutif d'Antonia. Ce prénom est utilisé au Brésil, Portugal, Afrique du Sud, Namibie, Mozambique ainsi qu'en Angola et pouvant désigner:

Prénom
Antonieta de Barros (1901-1952), journaliste et femme politique brésilienne
 (née en 1934), peintre mexicaine
 (née en 1990), jodukate chilienne
Antonieta Rosa Gomes (née en 1959), femme politique bissoguinéenne
 (née en 1940), artiste vénézuélienne

Deuxième prénom

Cinéma 

Antonieta, film mexicano-franco-espagnol (1982)

Voir aussi

Référence

Homonymie de prénom
Prénom portugais